Верхня Баварія () — один з семи округів та адміністративних округів на півдні землі Баварія, Німеччина з центром у місті Мюнхен. Густота населення — 241,77 осіб/км².

Райони

Демографія

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт 
 Туристичний сайт  
 Дранг нах Кенігзее // Україна молода, №3, 11.01.2011
 

Верхня Баварія
Округи Баварії